Ackermannshof steht für:

 Ackermannshof (Falkenberg), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Falkenberg (Mark), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Ackermannshof (Gefrees), Weiler der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern